Commonwealthska šahovska asocijacija
Konfederacija šaha za Amerike
Canadian Comedy Awards
Comics Code Authority
Zakon o nadzoru komunista u SAD iz 1954., Communist Control Act